Ensemble – insieme canonico. In meccanica statistica è un insieme statistico usato per rappresentare un sistema chiuso (cioè che non scambia particelle con l'esterno) in equilibrio termico con una grande sorgente di calore
 Ensemble – termine francese per gruppo o formazione musicale. Accezione molto generale, frequente sia per la musica colta che per quella popolare
 Ensemble – album di Kendji Girac del 2015
Ensemble cast – cast corale. Cast artistico in cui gli attori principali hanno eguale importanza
Ensemble – coalizione politica francese